Яблокова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Яблокова, Александра Константиновна (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Яблокова, Римма Александровна (более известна под фамилией Диева; 1926—2014) — педагог (фортепиано), преподаватель Гнесинского училища, заслуженный работник культуры РСФСР.

Составные фамилии 
 Краснюк-Яблокова, Тамара Алексеевна (1939—2008) — советская и российская актриса, Народная артистка Российской Федерации.